Il singolare del torneo di tennis Taipei Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Zoecke che ha battuto in finale Kelly Jones 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge (primo turno)
 Kevin Curren (semifinali)
 Gary Muller (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)

 Tim Mayotte (primo turno)
 Christo van Rensburg (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (secondo turno)
 Thomas Högstedt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taipei Challenger 1991